L'uso del termine Partito Socialista Romeno può riferirsi a diverse formazioni socialiste romene:
Partito Social Democratico Romeno (storico) o PSDR (1927-1948) – rappresentante del socialismo romeno nel primo novecento, messo al bando dal Partito Comunista Romeno
Partito Socialista Democratico Romeno o PSDR (1990-1993) – confluito nel Partito della Democrazia Sociale di Romania (PDSR)
Partito Socialista del Lavoro o PSM (1990-2003) – confluito nel Partito Social Democratico (Romania) (PSD)
Partito Socialista o PS (1995-2000) – nato da una scissione del Partito Socialista del Lavoro e confluito nel Partito Social Democratico Romeno (1990-2001)
Partito Socialista Romeno o PSR (2003-) – nato da una scissione del Partito Socialista del Lavoro